Worden est un nom propre américain qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alfred Worden (1932-2020), astronaute américain ;
 Hank Worden (1901-1992), acteur américain ;
 James Worden (1912-2004), militaire américain, Compagnon de la Libération ;
 Pete Worden (1949-), ingénieur américain en aérospatiale.

Toponyme 

 Worden, village de l'Illinois, aux États-Unis.

Patronyme américain
Toponymie américaine